Быховская волость:

 Быховская волость (Севский уезд) — административно-территориальная единица в составе Орловской губернии.
 Быховская волость, в XVII-XVIII вв. — территория, прилегающая к городу Быхов.

См. также 
 Ново-Быховская волость — административно-территориальная единица в составе Быховского уезда Могилёвской губернии.